Indonézia
 Indonéz nyelvek
 Indonézek
 Indonéz nyelv